Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego AS Monaco FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

AS Monaco FC
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach